Сазо́ново — топоним в России:

 Сазоново — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Сазоново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сазоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сазоново — посёлок городского типа в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Сазоново — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Сазоново — деревня в городском поселении Егорьевск Егорьевского района Московской области.
 Сазоново — деревня в городском поселении Рязановский Егорьевского района Московской области.
 Сазоново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Сазоново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Сазоново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сазоново — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Сазоново — посёлок в Аткарском районе Саратовской области.
 Сазоново — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Сазоново — деревня в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области.
 Сазоново — деревня в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области.
 Сазоново — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Сазоново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Сазоново — станция Московской железной дороги

См. также 

 Посёлок станции Сазоново
 
 Нижнесазонов